Vergara se refiere a:

Lugares

Bolivia 
Vergara, localidad del departamento de La Paz.

Argentina 
Bergara, localidad de la provincia de Entre Ríos.

Colombia 
Vergara, localidad del departamento de Cundinamarca.

España 

Vergara, localidad del País Vasco, España.

Uruguay 
Vergara, localidad del departamento de Treinta y Tres.

Literatura 
Vergara, novela de los Episodios Nacionales, por Benito Pérez Galdós.

Apellido 
Vergara (apellido), apellido español de origen vasco.